Saint Louis County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Saint Louis County, Minnesota (St. Louis County, Minnesota) 
 St. Louis County, Missouri (Saint Louis County, Missouri)